Osoby o tym nazwisku:
 Trevor Stewardson − kanadyjski bokser, olimpijczyk

Miejscowości w USA:
 Stewardson – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
Gminy w USA:
 Stewardson (ang. Stewardson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter